Tamanskoje (Таманское) ist ein kasachischer und russischer Ortsname:
 Tamanskoje (Nordkasachstan), Dorf in der Oblast Nordkasachstan, Kasachstan
 Tamanskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad, Russland (bis 1946: Springen, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 Tamanskoje, untergegangener Ort im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad, Russland (bis 1946: Wilkendorfshof, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Tamanskoje selskoje posselenije, Landgemeinde in der Region Krasnodar, Russland